Нова-Эсперанса-ду-Судуэсти ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический  микрорегион Франсиску-Белтран. Население составляет 5156 человек на 2006 год. Занимает площадь 208,472 км². Плотность населения — 24,7 чел./км².

История 
Город основан 19 марта 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 47.217.775,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.075,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,722 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана